L'Open GDF Suez est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier II, se dispute à Paris du 22 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Amélie Mauresmo, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Irina Spîrlea et Caroline Vis.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open GDF Suez
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1999
France
Tennis en France en 1999
Tennis en février 1999